Русько-Власовський — хутір тепер Морозовського району Ростовської області

 Особи:

 Власовський Іван (8 серпня 1883 — †10 жовтня 1969) — український письменник, церковний і освітній діяч.
 Власовський Костянтин Іванович (18963-1922) — художник реалістичного методу, культурний діяч.